LSI Software – polski producent oprogramowania
 LSI(L) – Duże okręty desantowe piechoty (ang.: Landing Ship, Infantry (Large)
 LSI(M) – Średnie okręty desantowe piechoty (ang.: Landing Ship, Medium)
 Port lotniczy Sumburgh